Villa Fiorentina peut faire référence à :

 La villa Fiorentina, propriété privée édifiée en 1919 à la pointe Saint-Hospice, sur la péninsule du cap Ferrat.
 La villa Fiorentina, maison de villégiature construite en 1880 à Cannes, aujourd'hui transformée en copropriété.
La villa Fiorentina, villa éclectique édifiée en 1886 à Sanremo en Italie.
 Le clos Fiorentina, mas provençal du , ancienne dépendance de La Fiorentina du cap Ferrat.

Homonymie